Існує дві дискографії американської співачки Мадонни:

 Альбоми
 Сингли